Chesterton má více významů:

geografická sídla
 ve Spojeném království
 Chesterton (Cambridge)
 Chesterton (Gloucestershire)
 Chesterton (Huntingdonshire)
 Chesterton (Oxfordshire)
 Chesterton (Shropshire)
 Chesterton (Staffordshire)
 Chesterton (Warwickshire)

 ve Spojených státech amerických
 Chesterton (Indiana)
 Chestertown (Maryland)
 Chestertown (New York)

lidé
 Chesterton (příjmení) – více osob stejného příjmení

politika
 Chesterton (britský volební obvod) – parlamentní volební obvod ve Spojeném království mezi roky 1885–1918

Externí odkazy